Alexander Hamilton-Gordon – generale britannico
 Arthur Hamilton-Gordon, I barone Stanmore – politico scozzese
 George Hamilton Gordon, IV conte di Aberdeen (1784-1860) – politico e ambasciatore inglese
 George Hamilton Gordon, V conte di Aberdeen (1816-1864) – nobile e politico scozzese
 John Hamilton Gordon – nobile e politico scozzese